ПП «Росток рекордс» — українська компанія з виробництва компакт-дисків, заснована 21 травня 1997 року як акціонерне товариство закритого типу. Серед українських артистів, які працювали з компанією були «Мертвий півень», «Скрябін», Дмитро Клімашенко, «Mad Heads», «Аква віта», «Cool before» та ін.

Джерела 
 Офіційний сайт
 Релізи лейблу в базі даних порталу Discogs.com 

Українські лейбли звукозапису
Підприємства, засновані 1997